Mills Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Mills Building (El Paso, Texas), NRHP-ID 11000130
 Mills Building (Longview, Washington), NRHP-ID 85003019